Талосский язык  (самоназвание — El Glheþ Talossan) — искусственный язык, созданный в 1980 году 14-летним основателем виртуального микрогосударства Талосса Робертом Бен-Мэдисоном. Талосский язык построен на основе языков романской группы.

История языка 
Развитие талосского языка находится под контролем языковой комиссии Королевства Талоссы «Comità per l'Útzil del Glheþ». Эта организация издает периодическое издание «Arestadas», в котором фиксируются изменения в талосском языке. В Республике Талосса основана «Школа талосского языка» в структуре Республиканской Талосской Академии искусств, которая изучает и поддерживает развитие талосского языка.

Наиболее значительным событием в развитии талосского языка стала реформа от 12 декабря 2007 года, когда была значительно упрощена орфография. Реформа была принята в Королевстве Талосса, в Республике Талосса до её воссоединения с Королевством в 2012 придерживались старой орфографии (отражённой, в частности, в официальном написании названия новой провинции Fiôvâ, образованной бывшими гражданами Республики). Таким образом, в развитии орфографии талосского языка существуют два периода, которые называются Pre-Arestada (До-Арестада) и Post-Arestada (После-Арестада). 

Самым полным описанием талосского языка является книга «Ün Guizua Compläts àl Gramatica es àl Cünsuetüd del Glheþ Talossan», изданная в 2008 году.

Примеры текста 
Период «Pre-Arestada»:

«Ô traversâ salvátx, tú ånd d’Otogñheu s’eßençù,

Tú da qissen presençù ûnvidat els listopätsilor

Sînt driveschti, com’els spiritzen d’iens encantéir escapînd,

Vermél, és negreu, és brançéu, és roxh gripesc,

Pestidonça-cünsütats plenitüds! Ô tú,

Qi apoartás à lor auscür þivereu lict».

Период «Post-Arestada»:

«Oh traversa salvatx, tu and d’Otogneu s’eßençù,

Tu da qissen presençù unvidat els listopätsilor

Sint driveschti com’els spiritzen d’iens encanteir escapind,

Vermel, es negreu, es brançéu, es roxh gripesc,

Pestidonça-cünsütats plenitüds! Oh tu,

Qi apoartás à lor auscür þivereu lict».

Источник 
 La Mha, M.; Siervicül, C. Ün Guizua Compläts àl Gramatica es àl Cünsuetüd del Glheþ Talossan, Prüma Ediziun Angleasca, 2008, ISBN 978-1441436917

Примечания

Ссылки 
 The Kingdom of Talossa’s Talossan Language Reference Page
 The Republic’s Talossan Language Reference Page
 The Talossan-Language project (with dictionary)
 The 2007 Arestada
 ISO 639 identifier: tzl

Искусственные языки
Виртуальные государства